Lakewood (Califórnia)
Lakewood (Carolina do Sul)
Lakewood (Colorado)
Lakewood (Illinois)
Lakewood (Nova Jérsei)
Lakewood (Ohio)
Lakewood (Tennessee)
Lakewood (Washington)
Lakewood Park

Ou ainda:
Lake of the Woods

Desambiguações de topônimos